Steinkirchner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Steinkirchner (* 1956), deutscher Fußballspieler (Bruder vom Werner)
 Werner Steinkirchner (* 1960), deutscher Fußballspieler (Bruder vom Alfred)